Привет

 Привет — приветствие.
 Привет — упразднённый в 1962 году посёлок Куйбышевской (Самарской) области. Ныне микрорайон в городском округе Отрадный.
 «Привет» — семейство советских подвесных лодочных моторов, выпускавшихся Казанским моторостроительным заводом.

См. также 
 Приветов — село на Украине, основано в 1585 году, находится в Любарском районе Житомирской области.